IPhone XS
 Xiaolin – pojedynek mistrzów (Xiaolin Showdown)
 XS Software
 Yamaha Motif XS